Ostpreußische Operation ist
 Ostpreußische Operation (1914)
 Ostpreußische Operation (1945)